Дмитрий Лихачёв:
 Лихачёв, Дмитрий Сергеевич (1906—1999) — советский и российский филолог, искусствовед, академик РАН.
 Лихачёв, Дмитрий Фёдорович (1853—1908) — русский военный инженер, генерал-майор РИА, начальник инженеров крепости Карс.